USS Rhode Island ha sido el nombre utilizado en total por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Rhode Island.

El primer  fue un vapor de ruedas con casco de madera, anteriormente llamado John P. King y Eagle, y renombrado posteriormente Charleston que participó en combate en la Guerra de Secesión, fue adquirido y dado de alta en 1861, fue dado de baja en 1864, y fue abandonado en 1885.
El segundo , fue un acorazado de clase Virginia que fue dado de alta en 1906, navegó con la Gran Flota Blanca, y prestó servicios antisubmarinos durante la Primera Guerra Mundial. Fue dado de baja en 1923 según lo dispuesto en el Tratado naval de Washington.
El , la clase Ohio se puso en grada con el nombre de Rhode Island, pero fue renombrado posteriormente antes de su botadura en honor al senador Henry M. Jackson tras su muerte.
El tercer  es un submarino nuclear de clase Ohio dado de alta el 9 de julio de 1994.

Ficción 

En el Universo fictici] de Star Trek, el  es una nave estelar de Clase Nova.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos